Песента „Ich bin ein Preusse, kennt ihr meine Farben?“ ("Прусак съм аз, познавате ли цветовете ми?") или по-известна като „Preußenlied“ („Песента на Прусия“) е химн на Прусия от 1830 до 1840 г. Песента заменя предишния пруски химн „Борусия“.

Текстът е написан от гимназиалния директор от Дортмунд Бернхард Тиириш през 1830 г. в град Халберщат в чест на рождения ден на пруския крал Фридрих Вилхелм III.

Музиката е композирана от кралския музикален ръководител на Гвардейския гренадирски полк Аугуст Найтхарт през 1851 г.

В първата строфа се споменават цветовете на пруското знаме – черно и бяло.

Текст на немски език 

1. Ich bin ein Preuße, kennt ihr meine Farben?
Die Fahne schwebt mir weiß und schwarz voran!
Dass für die Freiheit meine Väter starben,
Das deuten, merkt es, meine Farben an.
Nie werd' ich bang verzagen,
Wie jene will ich's wagen
|: Sei's trüber Tag, sei's heitrer Sonnenschein,
 Ich bin ein Preuße, will ein Preuße sein! :|

2. Mit Lieb' und Treue nah' ich mich dem Throne,
Von welchem mild zu mir ein Vater spricht;
Und wie der Vater treu mit seinem Sohne,
So steh' ich treu mit ihm und wanke nicht.
Fest sind der Liebe Bande;
Heil meinem Vaterlande!
|: Des Königs Ruf dring in das Herz mir ein:
 Ich bin ein Preuße, will ein Preuße sein! :|

3. Nicht jeder Tag kann glühn im Sonnenlichte;
Ein Wölkchen und ein Schauer kommt zur Zeit;
Drum lese keiner mir es im Gesichte,
Dass nicht der Wünsche jeder mir gedeiht.
Wohl tauschten nah und ferne
Mit mir gar viele gerne;
|: Ihr Glück ist Trug und ihre Freiheit Schein:
 Ich bin ein Preuße, will ein Preuße sein! :|

4. Und wenn der böse Sturm mich wild umsauset,
Die Nacht entbrennet in des Blitzes Glut;
Hat's doch schon ärger in der Welt gebrauset,
Und was nicht bebte, war der Preußen Mut.
Mag Fels und Eiche splittern,
Ich werde nicht erzittern;
|: Es stürm' und krasch', es blitze wild darein!
 Ich bin ein Preuße, will ein Preuße sein! :|

5. Wo Lieb' und Treu' sich so den König weihen,
Wo Fürst und Volk sich reichen so die Hand,
Da muss des Volkes wahres Glück gedeihen,
Da blüht und wächst das schöne Vaterland.
So schwören wir auf's neue
Dem König Lieb' und Treue!
|: Fest sei der Bund! Ja schlaget mutig ein!
 Wir sind ja Preußen, lasst uns Preußen sein. :|

6. Und wir, die wir am Ostsee|Ost- und Nordsee strande,
Als Wacht gestellt, gestählt von Wog' und Wind,
Wir, die seit Düppeler Schanzen|Düppel durch des Blutes Bande
An Preußens Thron und Volk gekettet sind,
Wir woll'n nicht rückwärts schauen,
Nein, vorwärts mit Vertrauen!
|: Wir rufen laut in alle Welt hinein:
 Auch wir sind Preußen, wollen Preußen sein! :|

7. Des Preußen Stern soll weithin hell erglänzen,
Des Preußen Adler schweben wolkenan,
Des Preußen Fahne frischer Lorbeer kränzen,
Des Preußen Schwert zum Siege brechen Bahn.
Und hoch auf Preußens Throne
Im Glanz von Friedrichs Krone
|: Beherrsche uns ein König stark und mild,
 Und jedes Preußen Brust sei ihm ein Schild! :|

Превод на първата строфа 
1. Прусак съм аз, познавате ли цветовете ми?
Знамето се вее в черно и бяло напред;
за свободата, за която загиваха дедите ни,
това значат, забележете, цветовете ми.
Никога няма да се предам страхливо,
А като всякога ще бъда храбър.
|:И в мрачен ден и при ясно слънце
Прусак съм и искам да бъда прусак ! :|

Източници 
 Песента в официалния сайт за история на Прусия на немски
 mp3-файл, изпълнена само първата строфа 
 mp3- файл, инструмантална версия на "Preußenlied" заедно с "Heil Dir im Siegerkranz" 

Химни на Прусия